Kaka (vogel), een papegaai
 Ontlasting, beschrijving van feces
 Kaká, een Braziliaans profvoetballer